Upjohn steht für:

 Upjohn (Unternehmen), US-amerikanisches pharmazeutisches Unternehmen (1886–1995)

Upjohn ist der Familienname folgender Personen:
 Gerald Upjohn, Baron Upjohn (1903–1971), britischer Brigadegeneral und Jurist
 Richard Upjohn (1802–1878), US-amerikanischer Architekt
 William E. Upjohn (1853–1932), US-amerikanischer Arzt und Unternehmer